Dietreichs ist der Name folgender Orte:

 Dietreichs (Gemeinde Allentsteig), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Allentsteig, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 deutscher Name von Dětřiš, erloschenes Dorf von Staré Město pod Landštejnem, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

Siehe auch: 
 Diederichs
 Diedrichs
 Dieterichs
 Diterichs